Emte steht für:
 Blender Emte, Bach in den niedersächsischen Landkreisen Nienburg/Weser und Verden
 Hoyaer Emte, Fließgewässer in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya im Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen

Emté steht für:
 Emté, niederländische Supermarktkette

EMTE steht für:
 Eastern Machinery Trading Establishment, jordanischer Fahrzeughersteller
 Estudios, Montajes y Tendidos Eléctricos, spanisches Unternehmen